2 miejscowości w Polsce: 
 Mała Huta – dawna nazwa wsi Huta w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn 
 Mała Huta – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki